Michał III Metystes – cesarz bizantyjski 842-867
 Michał III Szyszman
 Michał III z Anchialus – patriarcha Konstantynopola 1170-1177
 Michał III Jeszu
 Michał III (metropolita kijowski)